Обязательный танец (, CD) — одна из программ соревнований в спортивных танцах на льду, существовавшая до сезона 2010—2011. В программе танцоры выполняли стандартные шаги по определённой схеме,  придерживаясь заданного темпа музыки. Обязательный танец катался как первая фаза соревнований в танцах на льду. Международный союз конькобежцев издавал описание танца и пошаговую диаграмму, а также подбирал музыку для каждого танца.
 
На каждый сезон выбирались две группы по три обязательных танца в каждой (для юниоров и взрослых спортсменов). Затем посредством жеребьёвки из каждой группы выбирался обязательный танец на каждый турнир. Все фигуристы исполняли одну и ту же последовательность (вариации допескаются только в начальных и заключительных движениях) под одну и ту же музыку.

Для оценки по новой системе каждый круг танца делится на несколько «элементов» (от двух до четырёх). Уровень такого «элемента» обуславливается чёткостью шагов и крутизной рёбер, GOE — качеством катания.

В 2010 году обязательный танец был переименован в  (PD) и сейчас исполняется на соревнованиях низкого уровня как квалификационный или вместо короткого. Из крупнейших соревнований по фигурному катанию (Олимпийские игры, чемпионат мира, Гран-при) исключён.

Список обязательных танцев 
Список танцев, которые в выполнялись на соревнованиях ИСУ как обязательные.

 Американский вальс (American Waltz)
 Аргентинское танго (Argentine Tango)
 Австрийский вальс (Austrian Waltz)
 Блюз (Blues)
 Ча-ча-ча Конгеладо (Cha Cha Congelado)
 Европейский вальс (European Waltz)
 Финнстеп (Finnstep)
 Марш (Fourteenstep)
 Фокстрот (Foxtrot)
 Золотой вальс (Golden Waltz)
 Килиан (Kilian)
 Полуночный блюз (Midnight Blues)
 Пасодобль (Paso Doble)
 Квикстеп (Quickstep)
 Равенсбургский вальс (Ravensburger Waltz)
 Румба (Rhumba)
 Рокер-фокстрот (Rocker Foxtrot)
 Серебряная Самба (Silver Samba)
 Звёздный вальс (Starlight Waltz)
 Танго (Tango)
 Танго-романтика (Tango Romantica)
 Венский вальс (Viennese Waltz)
 Вестминстерский вальс (Westminster Waltz)
 Янки-полька (Yankee Polka)

Американский вальс, европейский вальс, марш и килиан существовали с первых лет фигурного катания. Остальные либо появились в Великобритании в 30-е годы, либо это адаптированные оригинальные танцы различных спортсменов. Среди фигуристов, чьи танцы стали обязательными, есть и русские: Пахомова—Горшков (танго-романтика); Климова—Пономаренко (золотой вальс).

Существуют и упрощённые обязательные танцы — для обучения. Например, в голландском вальсе партнёры ездят исключительно вперёд.

К сезону 2018/19 список обязательных танцев расширился.

Обязательные танцы на сезоны

Примечания

Ссылки 
 сайт Международного союза конькобежцев (анг😂😂😂л.) 
 сайт Федерации фигурного катания России (рус.) 

Фигурное катание